

Patronyme 
Fonda est le nom d'une famille d'acteurs américains. 
 Henry Fonda (1905-1982), père de Jane et de Peter Henry ;
 Jane Fonda (1937-) ;
 Peter Henry Fonda (1940-2019), père de Bridget ;
 Bridget Fonda (1964-).

Toponyme 

 Fonda, une ville située dans l'État de New-York ;
 Fonda, une ville du comté de Pocahontas dans l'Iowa.

Voir aussi 
 La Fonda, le nom d'une association française pour le développement de la vie associative
 La Fonda, un hôtel de Santa Fe, au Nouveau-Mexique

Homonymie de localités aux États-Unis